Ханс Эберхард Апель (; 25 февраля 1932, Гамбург — 6 сентября 2011, там же) — немецкий государственный деятель, министр финансов (1974—1978), министр обороны ФРГ (1978—1982).

Биография 
Получил экономическое образование в Гамбургском университете (1957), в 1961 г. защитил там докторскую диссертацию на тему «Эдвин Кеннан и его ученики. Неолибералы в Лондонской школе экономики».

 1958—1961 гг. — секретарь Социалистической группы Европейского парламента в Страсбурге.
 1962—1965 гг. — в аппарате Европарламента, руководитель отдела экономической, финансовой политики и транспортной политики.
 1965—1990 гг. — депутат бундестага.
 1969—1972 и 1983—1988 гг. — заместитель председателя парламентской фракции СДПГ.
 1969—1972 гг. — председатель комитета бундестага по вопросам транспорта и почтовой связи и телекоммуникаций.
 1972—1974 гг. — парламентский статс-секретарь по европейским делам МИД.
 1974—1978 гг. — министр финансов.
 1978—1982 гг. — министр обороны ФРГ.
 1985 г. — неудачно баллотировался как кандидат СДПГ на пост бургомистра Западного Берлина.

Член СДПГ с 1955 г., принадлежал к правому крылу СДПГ:
1970—1988 гг. — член Национального совета партии,
1984—1986 гг. — член его президиума.

С 1990 г. в отставке.

После ухода из политики являлся нештатным профессором Ростокского университета, председателем наблюдательного совета концерна «Schwarze Pumpe», а в 1994 г. ЭKO-Шталь.

Являлся болельщиком, вице-президентом (1988—1991), президентом (1997—1998) попечительского совета гамбургского футбольного клуба «Санкт-Паули», который, несмотря на отсутствие громких успехов, имеет большую армию фанатов, позиционирующих себя как антифашистов.

В 2004 был награждён консервативной лютеранской организацией «Kirchliche Sammlung um Bibel und Bekenntnis in Bayern» Призом Вальтера Кюннета прежде всего за книгу «Volkskirche ohne Volk» (Народная церковь без людей), в которой Апель критикует чрезмерный модернизм сегодняшней Евангелической церкви, из-за несогласия с которым в 1999 году он перешёл из Евангелической церкви Германии в консервативную Независимую евангелическую лютеранскую церковь.

В 1956 женился на Ингрид, в браке родились две дочери.

В 2010 опубликовал автобиографию «Hans, mach Du das!» (Ханс, сделай это!)

Книги 
 Volkskirche ohne Volk. Der Niedergang der Landeskirchen. 2003.
 Hans, mach Du das! Lebenserinnerungen. Brunnen, Gießen 2010.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Гамбургского университета
Преподаватели Ростокского университета
Экономисты Германии
Политики Германии
Политики XX века
Министры финансов Германии
Министры обороны Германии
Члены Социал-демократической партии Германии
Члены бундестага Германии от Гамбурга
Депутаты Европарламента от Германии
Мемуаристы Германии
Первый кабинет Гельмута Шмидта
Второй кабинет Гельмута Шмидта
Третий кабинет Гельмута Шмидта
Похороненные на Ольсдорфском кладбище